Швајцарска је учествовала на 23. Европском првенству у атлетици на отвореном 2016. одржаном у Амстердаму од 6. до 10. августа. То је било њено 23. учешће на овом такмичењу, односно учествовала је на свим европским првенствима на отвореном до данас. Репрезентацију Швајцарске представљало је 52 спортиста (28 мушкараца и 24 жена) који су се такмичили у 22 дисциплина (12 мушких и 10 женских).

У укупном пласману Швајцарска је са 4 освојене медаље (1 златна и 3 бронзане) заузела је 12. место. У табели успешности према броју и пласману такмичара који су учествовали у финалним такмичењима (првих 8 такмичара) Швајцарска је са 11 учесника у финалу заузела 10 место са 50 бодова.

На такмичењу су оборена 3 национална рекорда (400 х 100 м мушкарци и 100 и 200 метара за жене) и 16 личних рекорда.

Учесници 

 Мушкарци:
 Алекс Вилсон — 100 м, 200 м, 4 х 100 м
 Рето Амару Шенкел — 100 м, 4 х 100 м
 Зилван Вики — 200 м
 Јел Бургундер — 400 м
 Лука Флик — 400 м
 Хуго Сантакруз — 800 м
 Тадесе Абрахам — Полумаратон
 Жилијен Лион — Полумаратон
 Адријан Ламан — Полумаратон
 Кристијан Крајенбил — Полумаратон
 Марсел Берни — Полумаратон
 Андреас Кемпф — Полумаратон
 Брајан Пења — 110 м препоне
 Тобијас Фурер — 110 м препоне
 Карим Хусејин — 400 м препоне
 Тобијас Фурер — 400 м препоне
 Паскал Манчини — 4 х 100 м 
 Suganthan Somasunduram — 4 х 100 м
 Данијеле Ангелела — 4 х 400 м
 Силван Луц — 4 х 400 м
 Доминик Алберто — Скок мотком
 Банјамин Гфелер — Скок удаљ
 Јонас Фрингели — Десетобој

 Жене:
 Муџинба Камбуђи — 100 м, 200 м
 Саломе Кора — 100 м, 4 х 100 м
 Мариса Лаванчи — 100 м
 Елен Шпрунгер — 200 м, 4 х 100 м
 Корнелија Халбхир — 200 м
 Селина Бихел — 800 м
 Мартина Страхл — Полумаратон
 Маја Нојеншвандер — Полумаратон
 Лаура Хребец — Полумаратон
 Мартина Треш — Полумаратон
 Clélia Reuse-Rard — 100 м препоне
 Леа Шпрунгер — 400 м препоне
 Петра Фонтаниве — 400 м препоне
 Робине Шурман — 400 м препоне
 Fabienne Schlumpf — 3.000 м препреке
 Ајла дел Понте — 4 х 100 м 
 Сара Атчо — 4 х 100 м
 Ангелица Мозер — Скок мотком
 Валери Регел — Седмобој
 Мишел Зелтнер — Седмобој
 Линда Циблин — Седмобој

Освајачи медаља (4)

Злато (1) 
 Тадесе Абрахам — Полумаратон

Бронза (3) 
 Карим Хусејин — 400 м препоне
 Муџинба Камбуђи — 100 м
 Леа Шпрунгер — 400 м препоне

Резултати

Мушкарци

десетобој

Жене

Седмобој

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2016. на сајту ЕАА

Земље учеснице на Европском првенству у атлетици на отвореном 2016.
Швајцарска на Европском првенству у атлетици на отвореном